Die Spanish International 2007 im Badminton fanden im Polideportivo Municipal Marqués de Samaranch in Madrid vom 24. bis 27. Mai 2007 statt. Es war die 28. Auflage des Turniers. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Polideportivo Municipal Marqués de Samaranch

Herreneinzel

Setzliste

Resultate

Dameneinzel

Resultate

Herrendoppel

Resultate

Damendoppel

Resultate

Mixed

Resultate

Weblinks 
 Offizielle Website
 tournamentsoftware.com
 Badminton.de: Spanish Open 2007

2007
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Madrid